Гусейнзаде — фамилия.
 Гусейнзаде, Али-бек Гусейн оглы (1864—1940) — азербайджанский учёный, философ, художник и врач.
 Гусейнзаде, Меджид Азизович (1916—2006) — доктор технических наук, профессор, создатель научной школы математического моделирования задач нефтепромысловой механики.
 См. также 
 Памятник Мехти Гусейнзаде — памятник азербайджанскому партизану времён Второй мировой войны, Герою Советского Союза Мехти Гусейнзаде.